Cavada ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Oviedo Cavada (1927–1998), chilenischer Ordensgeistlicher, katholischer Kardinal und Erzbischof
 Jean-Marie Cavada (* 1940), französischer Politiker und MdEP

Siehe auch:
 Kawada